Bitte umblättern bezeichnet deutsche TV-Produktionen:

 Bitte umblättern (1965)
 Bitte umblättern (1977)